NSFW — інтернет-сленг для позначення матеріалів, які не є безпечно чи прийнятно дивитися на робочому місці.

NSFW також може означати:

 NSFW — альбом гурту Ninja Sex Party, випущений 2011 року
 NSFW magazine — фотожурнал
 NSFW Show — серія подкастів, яку випускає TWiT.tv